Zebica je lahko:
 Zebica, Kruševac (Srbija)
 Zebica, Kuršumlija (Srbija)